Detta är en lista över sjöar i Mjölby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Mjölby kommun.

Lista

Mjölby kommun
 Lista